Владимир Кипров е български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Владимир Кипров е роден през 1880 година в Мехомия, тогава в Османската империя. Син е на Кипре и Елена - видно семейство в града. Основно и прогимназиално образование получава в Мехомия, след което учи в Севлиевското педагогическо училище. Напуска Севлиево и в София се среща с Гоце Делчев, който го привлича за каузата на ВМОРО. Влиза с неговата чета във Македония през пролетта на 1903 година, където на една среща е избран за войвода на Драмски район. През юни 1903 година предприема агитационна обиколка, но между селата Калапот и Плевня попада на засада и е убит.

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Разлог